Відомі носії 
Катерина Куликова: Куликова Катерина Григорівна (1929 — ?) — українська радянська діячка, перший секретар Костянтинівського райкому КПУ Донецької області; Герой Соціалістичної Праці.
 Куликова Катерина Юріївна (. 1968) — російська легкоатлетка (біг на 400 метрів).
Сторінки зі списками однофамільців-тезок